Села:
 Круподеринці — Вінницька область, Погребищенський район
 Круподеринці — Полтавська область, Оржицький район